L'expression  peut faire référence à : 

 Le jeudi sanglant, évènement de la   survenu le  ;
 le , fusillade lors de l'insurrection de Budapest en Hongrie en 1956 ;
 le jeudi sanglant, le , émeute entre police et manifestants dans le People's Park à Berkeley, en Californie aux États-Unis ; 
 le , le  à Manama, quatrième jour du soulèvement bahreïnien.

Article connexe 
 

Jeudi